Стешинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Холм-Жирковского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Стешино.

Образовано Законом от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов к 1 января 2019 года в Агибаловское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 76,5 км²
 Расположение: центральная часть Холм-Жирковского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Холм-Жирковским городским поселением
 на севере — с Нахимовским сельским поселением
 на востоке — с Пигулинским сельским поселением
 на юге — с Сафоновским районом
 на западе — с Агибаловским сельским поселением

 По территории поселения проходит автомобильная дорога Холм-Жирковский — Вязьма.
 Крупные реки: Днепр, Вязьма.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 16 населённых пунктов:
 Стешино, деревня
 Борялово, деревня
 Городня, деревня
 Гридино, деревня
 Задейка, деревня
 Княжино, деревня
 Лука, деревня
 Медведково, деревня
 Никифоровка, деревня
 Новая, деревня
 Петраково, деревня
 Самыкино, деревня
 Сельцо-Потрасово, деревня
 Соловцово, деревня
 Тройня, деревня
 Тычково, деревня

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Холм-Жирковского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году